Jacques Heijkoop (1945), Nederlands psycholoog
Methode Heijkoop, een methode van Jacques Heijkoop voor het begeleiden van (verstandelijk gehandicapte) cliënten
Jan Heijkoop (1953), een Nederlands politicus van het CDA
Arie Heijkoop (1883-1929), een Nederlands politicus

Zie ook
Waterschap Heycop